Пригородный сельсовет:

 существующие
 Пригородный сельсовет — в Каменском районе Алтайского края.
 Пригородный сельсовет — в Славгородском районе Алтайского края.
 Пригородный сельсовет — в Белогорском районе Амурской области.
 Пригородный сельсовет — в Сердобском районе Пензенской области.
 Пригородный сельсовет — в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Пригородный сельсовет — в Ставропольском крае.
 Пригородный сельсовет — в Борисовском районе Минской области Белоруссии.

 упразднённые
 Пригородный сельсовет — название Волоколамского сельского округа (1939—1959).
 Пригородный сельский совет — в Никопольском районе Днепропетровской области Украины, упразднён в 2020 году.